Beliczay Jónás (Bellicz Jónás) (1764–1845) evangélikus lelkész.
 Beliczay Jónás (1847–1890) jogi doktor, író, köz- és váltóügyvéd.